Ву́лиця Ломоно́сова (також Ву́лиця Миха́йла Ломоно́сова), Провулок Ломоносова, Проспект Ломоносова — назва вулиць, провулків, проспектів у різних населених пунктах України.

Вулиці 
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Сєвєродонецьк
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Ломоносова — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви 
 Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Госпітальєрів у місті Балта.
 Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Водзяновського в місті Бар.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Жаборицька у місті Баранівка.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Белз.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Срібної Землі у місті Берегове.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Березне.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Широка у місті Білопілля.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Вільна у місті Богодухів.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Бровари.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Живописна у місті Васильків.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Січової у місті Ватутіне.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Паркова у місті Вишневе.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Миколи Костомарова у місті Вінниця.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Дем’яна Герштанського у місті Володимир.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Городок Хмельницької області.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Олександра Туашева у місті Дніпро.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Князя Федора у місті Дубно.
Вулиця Ломоносова — колишня назва частини вулиці Підкови у місті Жовква.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Заводське.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Василя Чучупаки у місті Збараж.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Знам'янка.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Романа Ратушного у місті Ізюм.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Ківерці.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Юлії Здановської у місті Київ.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Георгія Шавловського у місті Ковель.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Віталія Печерського у місті Кодима.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Веселкова у місті Козятин.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Лозова у смт. Королево.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Джерельної у місті Коростень.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Ганни Сас у місті Коростишів.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Костопіль.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Євгена Патона у місті Кременчук.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Затишна у місті Кролевець.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Леоніда Фільштейна у місті Кропивницький.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Кам’янка у місті Лебедин.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Ломоносова у місті Лубни.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Гетьманська у місті Марганець.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Мерефа.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Берегова у смт. Миропіль.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Української армії у місті Надвірна.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Олександра Кониського у місті Ніжин.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Тиха у смт. Нова Водолага.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Нововолинськ.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Новоград-Волинський.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Академіка Вернадського у місті Новоукраїнка.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Поліська у місті Носівка.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Максима Рильського у місті Павлоград.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Академічна у місті Первомайський.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Світавська у місті Перечин.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Шевська у місті Переяслав.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Коцюбинського у місті Подільськ.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Максима Залізняка у місті Полонне.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Пустомити.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Федора Сумневича у місті Рівне.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Рожище.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Академіка Тимошенка у місті Ромни.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Лилова у місті Сарни.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Героїв Свалявщини у місті Свалява.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Родинна у місті Славута.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Анатолія Добрянського в місті Сокиряни.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Гірська у смт. Солотвино.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Грабара Степана у місті Стебник.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Суми.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Остапа Пасіки в місті Теребовля.
Вулиця Михайла Ломоносова — колишня назва вулиці Квітки Цісик у місті Тернопіль.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Героїв УПА у місті Тлумач.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Хмельницький.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського в місті Христинівка.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Добровольців у місті Хуст.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Кримська у місті Фастів.
Вулиця Ломоносова — колишня назва вулиці Скринниківської у місті Шпола.

Провулки 
 Провулок Ломоносова — провулок в місті Сєвєродонецьк.

Колишні назви 
 провулок 1-й Ломоносова — колишня назва провулку 1-го Миколи Костомарова у місті Вінниця.
 провулок 2-й Ломоносова — колишня назва провулку 2-го Миколи Костомарова у місті Вінниця.

Проспекти 
 Проспект Ломоносова — проспект в місті Костянтинівка.

Вулиці, названі на честь людей